Археографи́ческие коми́ссии Украи́ны — специализированные научные организации, занимающиеся практическими, теоретическими и методическими проблемами археографии Украины.

Общие сведения 
На Украине в разное время действовало несколько археографических комиссий, различавшихся по ведомственной и географической принадлежности. А именно, Киевская археографическая комиссия, Археографическая комиссия Научного общества имени Шевченко во Львове, Археографическая комиссия ВУАН, Археографическая комиссия центрального архивного управления УССР, Археографическая комиссия АН УССР.

Киевская археографическая комиссия 

Киевская археографическая комиссия стала первым всеукраинским институтом по выявлению, изучению и публикации источников по истории Украины. Была образована в 1843 году для сбора и публикации документальных материалов при канцелярии Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора. Она занималась поиском документов в архивах местных судебно-административных учреждений, магистратов, монастырей, у частных лиц. Собранные документы создали ядро Киевского центрального архива древних актов (1852).

В 1921 году комиссия была преобразована в Археографическую комиссию ВУАН.

Археографическая комиссия Научного общества имени Шевченко во Львове 
Комиссия Научного общества имени Шевченко во Львове (АК НОШ) создана в 1896 году по инициативе и во главе с Михаилом Грушевским. Его заместителем стал Иван Франко, а членами Константин Левицкий, Александр Колесса, Степан Смаль-Стоцкий, Кирилл Студинский, Степан Томашевский, Мирон Кордуба.

Силами комиссии были изданы «Жерела до історії України-Руси» () (11 томов) и «Памятники украинского-русского языка и литературы» (8 томов).

После Первой мировой войны и поражения национально-демократической революции в Галичине АК НОШ фактически прекращает деятельность и многие её члены во главе с М. Грушевским включаются в организацию Археографической комиссии ВУАН.

Археографическая комиссия ВУАН 

Археографическая комиссия была создана в 1919 году. Её окончательное становление произошло в 1921, после объединения с Киевской археографической комиссией. Она являлась подразделением историко-филологического отдела ВУАН, организованным для координации издания памятников этнографии, литературы и истории.

В 1936 году комиссию преобразовали в отдел археографии института истории Украины.

Археографическая комиссия центрального архивного управления УССР 

Археографическая комиссия центрального архивного управления УССР — научное учреждение, созданное при Центральном архивном управлении УССР в 1928 году для научно-методического руководства архивами и издания архивных документов по истории революционного движения, Октябрьской революции и гражданской войны на Украине в 1917—1921 годах. В период 1931-34 годов постепенно прекратила свою деятельность из-за проходивших в СССР политических репрессий.

Археографическая комиссия АН УССР 

Археографическая комиссия АН УССР являлась межведомственным координационным центром по делу издательства документальных источников. Создана в 1969 году, восстановлена в 1987 году.

10 июля 1990 года на базе комиссии, в соответствии с постановлением Президиума академии наук Украины, был создан Институт украинской археографии и источниковедения имени М. С. Грушевского НАН Украины.

Примечания

Литература 
 

Археографические комиссии Украины